Michael Spielmann ist der Name folgender Personen:

* Michael Spielmann (Politikwissenschaftler) (1960–2014), deutscher Politikwissenschaftler, Volkswirtschaftler und Umweltschützer 
 Michael Spielmann (Eisschnellläufer) (* 1970), deutscher Eisschnellläufer